Šourek má více významů:

 šourek – kožovitý vak mezi řitním otvorem a penisem, v němž jsou uložena varlata

příjmení
 Alena Šourková (* 1928), česká fotografka, fotoreportérka a redaktorka
 Barbora Šourková (1870–1943), česká sokolská činovnice a cvičitelka
 František Šourek-Tuček (?–?), český šermíř, olympionik
 Jaroslav Šourek (1927–2003), československý běžec dlouhých tratí
 Jiří Šourek (* 1956), český fotbalový záložník
 Karel Šourek (1909–1950), český malíř, typograf, scénograf, výtvarný kritik a historik umění
 Ladislav Šourek (1880–1959), český právník, podnikatel a diplomat, ředitel Radiojournalu
 Martin Šourek (Moni) (* 1972), český fotbalista
 Ondřej Šourek (* 1983), český fotbalový obránce
 Otakar Šourek (1883–1956), český muzikolog a hudební badatel, sbormistr a klavírista
 Radek Šourek (* 1975), český fotbalista
 Jaroslav Tuček (šermíř) (1882–?), český šermíř, olympionik, vystupující pod pseudonymem Šourek

Externí odkazy 
 

Česká příjmení